Partido Social Cristiano (Ecuador), oorspronkelijk Movimiento Social Cristiano - politieke partij in Ecuador
 Movimiento Social Cristiano (Chili) - politieke partij in Chili